Matouschek ist der Familienname folgender Personen:

 Franz Matouschek (1871–1945), tschechisch-österreichischer Biologe und Botaniker
 Rudolf Matouschek (1901–?), österreichischer Maler, Graphiker und Redakteur

Siehe auch:
 Matuschek
 Matuschik
 Matussek
 Matauschek